Роберт Кароевич Аракелов (род. 1937, Баку) — азербайджанский математик и писатель-памфлетист армянского происхождения. Автор пропагандистского памфлета «Нагорный Карабах: Виновники трагедии известны».

Биография 
Сын выходца из Нагорного Карабаха; родился и большую часть жизни провёл в Баку. Женился на этнической азербайджанке. Родной язык — русский.

Математик по образованию, кандидат наук. Был заведующим отделом НИИ Научно-технической информации, для директора которого написал сначала кандидатскую, потом докторскую диссертацию. По свидетельству его ереванского коллеги и близкого знакомого Григора Апояна:
Сам он защитил только кандидатскую диссертацию, и единственная привилегия, которой он удостоился за все свои труды — это возможность непрерывно пьянствовать (на работе и в многочисленных командировках) с коллегой-азербайджанцем, которого он, наверное в отместку за накопившиеся обиды, поносил и третировал по-всякому, не упуская случая подчеркнуть его принадлежность к низшей расе.
С началом антиармянских погромов в Азербайджане бежал через Туркмению в Ереван, однако устроиться там не смог, около года прожил в Степанакерте, однако и там устроиться не мог, после чего в 1991 году вернулся в Баку и опубликовал там пропагандистский памфлет «Нагорный Карабах: Виновники трагедии известны», изданный стотысячным тиражом. В 1995 году опубликовал вторую книгу в том же духе — «Карабахская тетрадь», на этот раз тиражом 1000 экземпляров. В 1990-е годы, будучи на пенсии, преподавал математику, часто выступал по бакинскому телевидению. В 2005 году опубликовал открытое письмо жителям Нагорного Карабаха с призывом принять участие в происходивших в Азербайджане парламентских выборах.

Книги 
Обе книги построены по мемуарному принципу: как описание виденного автором в Армении и Карабахе, перемежающееся его собственными размышлениями и обобщениями. Ключевая мысль — о пагубности «армянского национализма» и «сепаратизма», в которых автор видит главный и единственный источник Карабахского конфликта.

Оценки и критика 
Британский журналист, правозащитник и специалист по межнациональным конфликтам в бывшем СССР Том де Ваал отмечает его первую книгу как образец выходившей во время конфликта низкопробной пропагандистской литературы: В образовавшуюся брешь с обеих сторон хлынули армии агитаторов и памфлетистов, которые занялись производством на свет трудов под названием: «Карабах: виновники трагедии хорошо известны» и других опусов в подобном духе.
Рафал Чахор приводит книгу Аракелова «Карабахская тетрадь» как пример работы, поддерживающей исключительно позицию одной из сторон.

В альманахе «Лебедь» за 2005 год была помещена статья Григора Апояна, посвящённая Аракелову. Обвиняя Аракелова в «предательстве», он объясняет это «безвыходными обстоятельствами», в которых, по его мнению, оказался автор, и стать выше которых ему не хватило «величия души». Вместе с тем они отмечает внутреннюю чуждость Аракелова армянской культуре. Он также обвиняет Аракелова в перенесении на армянский народ своего собственного расизма в отношении азербайджанцев:

Копаясь в исторических книгах и выискивая свидетельства героических деяний своих далеких предков, к которым он фактически уже не имел никакого отношения, (…) он жаждал лишь подтверждения своей собственной исключительности, своей принадлежности к выдуманной им самим высшей расе. (…) Позже, переметнувшись на другую сторону, он попытался это своё гадкое качество приписать всему армянскому народу.

Основную мысль книг Аракелова — обвинение армянских националистов в стремлении к воссозданию Великой Армении — Апоян считает полностью надуманной, называя идею Великой Армении «мыльным пузырем, раздутым бакинскими политтехнологами исключительно для внутреннего пользования».

Гусейнов Гусейн в своём романе-расследовании «Солнечный огонь» характеризует Аракелова как «мужественного и честного армянина», «во многом искупившего своим единоличным гражданским мужеством национальный позор Армении».

Примечания

Ссылки 
 Роберт Аракелов: «Карабахская тетрадь» 
 Григор Апоян: «Предать вдохновение» 
 Нагорный Карабах: Виновники трагедии известны (онлайн вариант книги) 
 Из воспоминаний Роберта Аракелова

Писатели Азербайджана
Математики Азербайджана
Памфлетисты